Crisan ist der Name von
 Crisan, einem Markennamen der Fa. WELLA, Darmstadt; 2010 verkauft an Lornamead Group Limited, Camberley Surrey.
 mehreren Personen und Orte (Schreibweise: Crișan) aus Rumänien
 Anemona Crisan (* 1980), österreichische Künstlerin